Cristo deriso – affresco del Beato Angelico conservato nel convento di San Marco a Firenze
 Cristo deriso – affresco di Giotto conservato nella cappella degli Scrovegni a Padova 
 Cristo deriso – dipinto di Hieronymus Bosch conservato alla National Gallery a Londra
 Cristo deriso – altro titolo del dipinto Cristo incoronato di spine di Annibale Carracci
 Cristo deriso – dipinto del Giampietrino conservato nella Pinacoteca Ambrosiana a Milano
 Cristo deriso – dipinto di Matthias Grünewald
 Cristo deriso – dipinto di Lippo di Benivieni conservato al Musée des Beaux-Arts a Strasburgo
 Cristo deriso – dipinto di Bartolomeo Manfredi conservato alla Galleria degli Uffizi a Firenze
 Cristo deriso – dipinto di Jörg Ratgeb conservato alla Staatsgalerie a Stoccarda
 Cristo deriso – dipinto di Mariano Rossi conservato presso la collezione Lemme a Roma
 Cristo deriso – dipinto di Matthias Stomer
 Cristo deriso – dipinto di Antoon van Dyck conservato nel Princeton University Art Museum a Princeton
 Cristo deriso – dipinto di Cimabue conservato in una collezione privata